Conway kan som auktorsförkortning betyda:

 Kevin W. Conway
 Kenneth E. Conway

Robotskapade auktorsförkortningar